Thèze, commune française des Alpes-de-Haute-Provence
 Thèze, commune française des Pyrénées-Atlantiques
Canton de Thèze
Communauté de communes de Thèze
 Thèze, rivière affluent du Lot
Jacques Thèze

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France